Panel Van steht für:
 Chrysler Panel Van, Automodell der Marke Chrysler in Australien, siehe Chrysler Royal (Australien)
 Holden Panel Van, Automodell der Marke Holden